Eutropius, griechisch Eutropios, steht für:

 Eutropios (Kämmerer), ein Feldherr und Reichsverweser unter Kaiser Arcadius
 Eutropius von Saintes (französisch Saint Eutrope; † um 250), gemäß der Überlieferung Bischof der Stadt Saintes in Aquitanien
 Eutropios, Kleonikos und Basiliskos († 4. Jahrhundert) Märtyrer im Pontos 
 Eutropius von Orange († 475) Bischof von Orange 
 Eutropius (Historiker), ein Geschichtsschreiber des 4. Jahrhunderts